Tegeate o Tegeantes (Griego antiguo: Τεγεάτης) en la mitología griega fue un príncipe de Arcadia e hijo del rey Licaón,  siendo el reputado fundador y epónimo de Tegea . 

Tegeates estaba casado con Maera, hija de Atlas, con quien tuvo cinco hijos: Arquedio, Gortis, Cidón, Leimón y Escefro. Las tumbas de Tegeate y Maera estaban expuestas en Tegea.

Bibliografía 
 Pausanias, Descripción de Grecia, traducción al inglés de WHS Jones, Litt. D. y HA Ormerod, MA, en 4 volúmenes. Cambridge, MA, Prensa de la Universidad de Harvard; Londres, William Heinemann Ltd. 1918. . Versión en línea en la Biblioteca Digital Perseus
 Pausanias, Graeciae Descriptio. 3 vols . Leipzig, Teubner. 1903. Texto griego disponible en la Biblioteca Digital Perseus .

Referencias 

Personajes de la mitología griega